Пестич — фамилия

 Пестич, Евгений Филимонович (1866—1919) — генерал-майор, участник русско-японской и Первой мировой войн.
 Пестич, Филимон Васильевич (1821—1894) — участник Крымской войны.